Résultats détaillés de l’édition 2003 du tournoi de tennis professionnel Open d'Australie qui est disputée du 13 au .

Faits marquants 
Chez les dames à Melbourne, la première grande épreuve de l'année voit Serena Williams asseoir sa domination sur le tennis féminin, et ce malgré bien des difficultés. Au , elle se retrouve ainsi au bord de la défaite face à Émilie Loit, puis sauve deux balles de match en demi-finale contre Kim Clijsters. En finale, elle dispose enfin en trois manches de sa sœur aînée Venus.

Toujours dans le tableau féminin, la tenante du titre Jennifer Capriati, est sortie dès son premier match face à Marlene Weingartner, tandis que Monica Seles (quadruple gagnante de l'épreuve) s'incline au .

En double mixte, la victoire revient à l'éternelle Martina Navrátilová qui, associée à Leander Paes, remporte sa  en grand chelem (simple et doubles confondus) à l'âge de 46 ans. Alors qu'elle n'avait jamais remporté le mixte en Australie, Navrátilová peut désormais s'enorgueillir d'au moins un titre dans chacune des 16 compétitions différentes du grand chelem (simple, double dames et double mixte).

Chez les messieurs, c'est Andre Agassi qui, impressionnant de maîtrise et de puissance, survole les débats durant cette quinzaine australienne. Ne concédant qu'un set contre Nicolas Escudé, il bat le surprenant Rainer Schüttler à la conclusion. Agassi soulève à cette occasion son  et dernier trophée du Grand Chelem.

Palmarès

Simple messieurs

Têtes de série

Tableau final

Double messieurs

Têtes de série

Tableau final

Simple dames

Têtes de série

Tableau final

Double dames

Têtes de série

Tableau final

Double mixte

Têtes de série

Tableau final

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Palmarès du simple dames des Internationaux d'Australie
 Palmarès du simple messieurs des Internationaux d'Australie
 Palmarès du double dames des Internationaux d'Australie
 Palmarès du double messieurs des Internationaux d'Australie
 Palmarès du double mixte des Internationaux d'Australie

Liens externes 
  Site officiel du tournoi
  Site de l'ATP

Navigation 

2003
Australie
Australie
Tennis en Australie en 2003
Tennis en janvier 2003